Са́рно — итальянская () и португальская () фамилия и топоним. Известные носители:

 Сарну, Жералду (1938—2022) — бразильский кинорежиссёр.
  (1924—2010) — бразильский футболист и тренер.
 Сарно, Спартако (род. 1964) — итальянский шахматист, международный мастер (1993).

Топоним 
 Сарно — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

См. также 
  — один из мафиозных кланов.